Заостровцев — русская фамилия.

Известные носители:
 Заостровцев, Алексей Тимофеевич (1899—1975) — контр-адмирал Балтийского флота СССР во время Великой Отечественной войны, командующий учебной бригадой подводных лодок.
 Заостровцев, Андрей Павлович (род. 1956) — российский экономист и журналист.
 Заостровцев, Владислав Сергеевич (род. 1991) — хоккеист, игрок клуба Водник.
 Заостровцев, Юрий Евгеньевич (род. 1956) — деятель российских спецслужб, первый заместитель председателя Внешэкономбанка, генерал-полковник ФСБ в отставке.

См. также 
 Островцев